Николай Васильевич Новиков (; 10 апреля 1932, Киев — 7 апреля 2017, там же) — советский и украинский учёный в области механики и материаловедения,  заслуженный деятель науки и техники Украины (1991). Действительный член Академии наук УССР (1985).

Биография 
В 1954 году окончил механический факультет Киевского политехнического института (современное наименование — Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт») по специальности инженер-механик по автотракторостроению. В 1957 году окончил аспирантуру кафедры «Сопротивление материалов».

В 1958 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук, в 1975 году — доктора технических наук. В 1977 году ему было присвоено ученое звание профессора по специальности «Сопротивление материалов и строительная механика». В 1979 году был избран членом-корреспондентом АН УССР по специальности « материаловедение, прочность металлов», в 1985 году избран академиком АН УССР по специальности «материаловедение, технология металлов».
Вёл научную деятельность в:
 1954—1957 гг. — Киевском политехническом институте,
 1957—1961 гг. — Институте металлокерамики и спецсплавов АН УССР,
 1961—1966 гг. — Институте проблем материаловедения АН УССР, (в настоящее время Институт проблем материаловедения им. И. Н. Францевича Национальной академии наук Украины,
 1966—1977 гг. — Институте проблем прочности АН УССР () (в настоящее время Институт проблем прочности им. Г. С. Писаренко Национальной академии наук Украины). 

С 1977 по 2014 год — директор Института сверхтвёрдых материалов им. В. Н. Бакуля. С 2014 года до конца жизни — почётный директор Института сверхтвёрдых материалов им. В. Н. Бакуля Национальной Академии наук Украины. Являлся генеральным директором Научно-технологического алмазного концерна (АЛКОН) Национальной академии наук Украины, а также:
 главный научный сотрудник научного отдела исследований физико-механических свойств сверхтвёрдых материалов и испытаний инструментов (лаборатория нанотестирования и специальных исследований) Института сверхтвёрдых материалов им. В. Н. Бакуля Национальной Академии Наук Украины,
 профессор кафедры «Инструментальное производство» НТУУ «Киевский политехнический институт», г. Киев,
 профессор кафедры научного приборостроения Института новых материалов Национального авиационного университета, г. Киев,
 член Бюро Отделения физико-технических проблем материаловедения Национальной академии наук Украины,
 член коллегии Министерства промышленной политики Украины,
 член Комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники Кабинета Министров Украины,
 главный редактор научно-теоретического журнала «Сверхтвёрдые материалы»,
 член Международного совета редакционной коллегии журнала «Технологические системы»,
 главный редактор журнала «Інструментальний світ» (на украинском языке),
 член Специализированного научного совета по защите докторских диссертаций Д 26.230.01 в Институте сверхтвёрдых материалов им. В. Н. Бакуля Национальной академии наук Украины,
 член президиума и Совета Торгово-промышленной палаты Украины,
 член Совета Киевской Торгово-промышленной палаты,
 президент Благотворительного фонда содействия алмазному делу (Фонд Н. В. Новикова).

Почётные звания 
Заслуженный деятель науки и техники Украины (27.12.1991 г., диплом № 224).

Почётный доктор:
 Национальный технический университет «Харьковский Политехнический Институт», (28.06.1996 г.),
 НТУУ «Киевский политехнический институт» (01.06.1998 г.),
 Технологический университет Подилля, (нынешнее название Хмельницкий национальный университет) г. Хмельницкий (20.06.2001 г.),
 Одесский национальный политехнический университет (13.03.2007 г.).

Почётный профессор:
 Житомирский государственный технологический университет (24.03.2004 г.),
 Чжэнчжоуский научно-исследовательский институт абразивов и шлифования (), Китай (12.04.2007 г.).

Академик
 академик Украинской академии наук (2007 г.),
 академик Международной академии КОНТЕНАНТ, г. Москва (22.12.2000 г.).

Почётный гражданин

Почётный гражданин г. Кобеляки, Полтавская обл., Украина и г. Казанлык, Болгария.

Лауреат:
 Государственных премий УССР в области науки и техники (1973), СССР (1981 г.), Украины в области науки и техники (1996)
 Премии Национальной академии наук Украины им. Е. О. Патона (1983)
 Премии Национальной академии наук Украины им. И. Н. Францевича (1997)
 Премии им. Платона Украинской академии наук (2009)
 включён Кембриджским биографическим центром в число «Человек достижений» (1994)
 получил памятный сертификат Американского биографического общества «Мировая награда за достижения жизни», Релейх, США (1995)
 включён в число 2000 выдающихся учёных XX столетия (2000)

Научно-техническая и научно-организационная деятельность 
Специалист в сфере расчётов механических колебаний в турбомашинах, оценки прочности и прогнозирования разрушения технического оборудования и космических систем при сверхнизких криогенных температурах, технологии получения и изучения свойств алмазных и алмазоподобных плёнок, синтеза алмазов и других сверхтвёрдых материалов. Ученик и последователь Г. С. Писаренко.

Являелся продолжателем научной школы В. Н. Бакуля — создание и применение сверхтвёрдых алмазных и алмазоподобных материалов.Руководство кандидатскими диссертациями — 39 защитивших диссертации.Консультирование докторских диссертаций — 13 защитивших диссертации.

Публикации 
 Холод в машиностроении / Клименко А. П. Новиков Н. В., Смоленский Б. Л. и др. — Москва: Машиностроение, 1969 г. — 247 с.
 Холод в машиностроении / Клименко А. П. Новиков Н. В., Смоленский Б. Л. и др. — 2-е изд. — Москва: Машиностроение, 1977 г. — 192 с.
 Прочность материалов и элементов конструкций в экстремальных условиях: В 2 томах. — Киев: Наук. думка, 1980.
 Писаренко Г. С., Лебедев А. А., Матвеев В. В., Новиков Н. В. и др. — 536 с. Т.2/ Писаренко Г. С., Квитка А. Л., Красовский А. Я., Новиков Н.В и др. — 771 с. (Удостоена Государственной премии СССР 1982 года).
 Прочность материалов и элементов конструкций криогенной техники / Новиков Н. В., Филин Н. В., Городыский Н. И. и др. Под ред. Н. В. Новикова — Киев: Наук. думка, 1992. — 280 с.
 Физические свойства алмаза: Справ./ Новиков Н. В., Кочержинский Ю. А., Шульман Л. А. и др. Под ред. Н. В. Новикова. — Киев: Наук. думка, 1987. — 188 с.
 Полиморфные модификации углерода и нитрида бора: Справ./ Курдюмов А. В., Малоголовец В. Г., Новиков Н. В. и др. Под ред. Н. В. Новикова. — Москва: Металлургия, 1994. — 318 с.
 Инструменты из сверхтвёрдых материалов: Учебное пособие / — Под ред. Н. В. Новикова. — Киев: ИСМ НАНУ, 2001. — 528 с.
 Синтез алмазов / Новиков Н. В., Федосеев Д. В., Шульженко А. А., Богатырьова Г. П. — Киев: Наук. думка, 1987. — 160 с. (Удостоена медали им. Е. О. Патона).
 Синтетические сверхтвёрдые материалы: В 3 т. Редкол.: Новиков Н. В. (отв.ред.) и др. — Киев: Наук. думка, 1986.
 Сверхтвёрдые материалы. Получение и применение: Монография в 6 томах. Под общей ред. Н. В. Новикова — Киев: ИСМ им. В. Н. Бакуля, ИПЦ «АЛКОН» НАНУ, 2003—2007 гг.

 монографии — 21,
 учебники — 1,
 справочники — 3,
 статьи — 920,
 изобретения (патенты, авторские свидетельства) — 192,
 под редакцией — 39 книг.

Примечания

Ссылки 
 Информация о смерти учёного на Сайте Национальной академии наук Украины
 https://web.archive.org/web/20160304114940/http://technological-systems.com/ru/node/73
 http://www.ism.kiev.ua/index.php?i=10
 https://web.archive.org/web/20130923071359/http://archive.nbuv.gov.ua/people/PDF/Novikov_biblio_2012.pdf

Делегаты XXVII съезда КПСС
Выпускники Киевского политехнического института
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»
Заслуженные деятели науки и техники Украины
Почётные граждане Казанлыка
Почётные граждане Кобеляк
Доктора технических наук